Stolarski ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Stolarski (* 1963), polnischer Politiker
 Richard S. Stolarski (*~ 1943), US-amerikanischer Ozon- und Atmosphärenforscher